James Gunn kan syfta på:
En författare, se James Gunn.
En regissör, se James Gunn (regissör).
En senator, se James Gunn (senator).